TACE ist die Abkürzung für:

 Transarterielle Chemoembolisation, ein Therapieverfahren bei verschiedenen Formen des Leberkrebses
 tumor necrosis factor-α converting enzyme, ein Enzym aus der Gruppe der Alpha-Sekretasen

TACE